Герб Новомоско́вська — один з офіційних символів міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

Опис 
Герб являє собою геральдичний щит французької форми синього та зеленого кольорів.

У верхній частині щита знаходиться напис «Новомосковськ». Синє поле символізує небо, на якому сходить срібляста восьмипроменева зірка — стародавній символ процвітання краю. У центрі герба міститься стилізоване зображення видатної архітектурної пам'ятки Новомосковщини — Троїцького собору — символу духовності жителів краю. Блакитна хвиляста стрічка під собором вказує на річку Самару, що тече містом. Зелений колір уособлює мальовничу природу регіону.

Історія

Герб російського періоду 
Перший герб міста було затверджено 29 липня 1811 року за ескізом, підготованим губернським правлінням.

Герб являє собою щит блакитного і малинового кольорів. У верхньому блакитному полі зображено половину сріблястої зірки, у нижньому малиновому — переламана шабля.

Переламана шабля символізує знищення Запорозької Січі та запорожців, що були засновниками міста. Зірка було символом майбутнього процвітання краю, проте деякі сучасні дослідники схильні вважати, що зірка уособлювала не «схід», а «захід» процвітання через знищення вольностей запорожців.

Проєкт Бориса Кене 
У XIX столітті Борисом Кене було розроблено новий проєкт герба міста, який втім ніколи не було затверджено.

Новий проєкт герба являв собою щит, у лазуровому полі котрого були розташовані переламана срібна шабля й золота шістнадцятипроменева зірка. У вільній частині герба був герб Катеринославської губернії. Щит також був обрамований двома золотими колосками, оповитими Олександрівською стрічкою, та увінчано срібною міською короною у вигляді трьох веж.

Герб радянського періоду 
Радянський варіант герба міста було затверджено 17 травня 1980 року рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради. Авторами ескізу герба були В. Шмалько, В. Юрченко, І. Швець, А. Зобенко.

Герб являв собою щит червоного, блакитного і зеленого кольорів. У червоному полі було зображення трьох срібних труб, що виходили з одного центра. Труби є символом Новомосковського трубного заводу. У нижньому зеленому полі герба розташоване зображення двох золотих листочків навхрест — символу зони відпочинку. Між червоним та зеленим полями знаходиться увігнута донизу блакитна стрічка, що позначає річку Самару. Щит увінчано золотою шестернею із написом «Новомосковськ».

Див. також 
 Прапор Новомосковська

Посилання 
 Новомосковська міська рада
 Українська геральдика 
 Герби міст України

Новомосковськ
Новомосковськ